La palabra mol puede designar:

 Al mol, la unidad de cantidad de materia del Sistema Internacional de Unidades.
 A la sigla de Mac on Linux, software informático.
 Al municipio de Mol, en Bélgica. 
 Manned Orbital Laboratory, un proyecto de estación espacial militar estadounidense que nunca llegó a volar.
 Al "mall", un centro comercial.
 Grupo MOL, compañía petrolera de Hungría.
 Artemisia thuscula, arbusto endémico de las Islas Canarias.